

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kołbony – część wsi Glisne w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Kołbony – część wsi Lubomierz w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna